Семиглазов — русская фамилия. Известные носители:

 Семиглазов, Вячеслав Андреевич (1941—1995) — советский футболист.
 Семиглазов, Фёдор Нестерович (1918—1984) — Герой Советского Союза.
 Семиглазов, Владимир Фёдорович (1941—) — советский, российский врач-онколог, член-корреспондент РАН.